JLU steht für:
 Jilin-Universität in der Volksrepublik China
 Justus-Liebig-Universität Gießen in Deutschland
 Justice League Unlimited; siehe Die Liga der Gerechten

JLU